Das Virginia Slims of Florida 1992 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Boca Raton. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 2. bis 8. März 1992 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Conchita Martínez mit. Im Doppel gewann die Paarung Larisa Savchenko-Neiland / Natallja Swerawa mit 6:2 und 6:2 gegen Linda Harvey-Wild / Conchita Martínez.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Boca Raton